Längenmühlbach ist der Name folgender Fließgewässer in Bayern:

 Längenmühlbach (Donau), rechter Zufluss der Donau gegenüber Bergheim, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
 Längenmühlbach (Isar), Mühlkanal links der Isar bis nach Plattling, Landkreis Deggendorf